Ниже представлен список всех призёров летних Олимпийских игр 1904 года, проходивших в Сент-Луисе с 1 июля по 23 ноября 1904 года. В соревнованиях принял участие 651 спортсмен (645 мужчин и 6 женщин) представляющие 12 НОК. Было разыграно 94 комплектов медалей в 17 видах спорта. Игры 1904 года стили первыми, где вручалось золото, серебро и бронза за первое, второе и третье место. Соревнования в бокс, вольной борьбе, лакроссе, прыжках в воду и роке впервые вошли в программу Олимпийских игр. Также в рамках игр, прошли демонстрационные соревнования по баскетболу и водному поло. Томас Хикс стал чемпионом игр в марафоне, после того, как его соотечественник Фред Лорц был дисквалифицирован, так как проехал большую часть дистанции на автомобиле.

американский легкоатлет Арчи Хан, выиграл забеги на 60, 100 и 200 метров. Установив новый рекорд Олимпийских игр на дистанции 200 метров — 21,6 с, который продержался 28 лет. Ещё одним примечательным спортсменом стал Джордж Эйсер, завоевавший шесть медалей, три из них золотые. Примечателен спортсмен тем, что его правая нога была из дерева.



Академическая гребля

Бокс

Борьба

Велоспорт

Гольф

Лакросс

Лёгкая атлетика

Перетягивание каната

Плавание

Прыжки в воду

Роке

Спортивная гимнастика

Стрельба из лука

Мужчины

Женщины

Теннис

Тяжёлая атлетика

Фехтование

Футбол

Ссылки 

Списки призёров Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1904